595 км, 595-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 595 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 607221.
 595 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 641218.
 595 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 737433.